John Spencer (1708–1746) – brytyjski polityk, ojciec 1. hrabiego
 John Spencer (1. hrabia Spencer)
 John Spencer (3. hrabia Spencer)
 John Spencer (5. hrabia Spencer)
 John Spencer (aktor)
 John Spencer (snookerzysta)
 John Spencer (astronom)
 John Spencer (piłkarz)
 John Spencer (ur. 1946) – amerykański polityk, burmistrz Yonkers